La EHF European League è la seconda competizione continentale per club di pallamano. Organizzata dalla EHF, il secondo trofeo continentale prese il via nel 1981 col nome di IHF Cup, denominazione che mantenne fino al 1993; da allora e fino al 2020 il trofeo si chiamò EHF Cup.
 EHF European League – competizione femminile di pallamano
 EHF European League – competizione maschile di pallamano